eDTA steht für Elektronischer Dienst- und Truppenausweis
 EDTA steht für Ethylendiamintetraessigsäure

Abkürzung